Alessandro De Virgilio – giornalista italiano
 Francesco De Virgilio – ingegnere italiano
 Michele De Virgilio – attore italiano